Citroëngarage, Brussel
 Noordelijk en Zuidelijk Citroëngebouw, Amsterdam
 Garage Citroën (Lyon), historisch pand in Lyon